Листенгурт — еврейская фамилия. Известные носители:

 Листенгурт, Михаил Александрович (1903—1939) — сотрудник ОГПУ-НКВД, майор государственной безопасности.
 Листенгурт, Рафаил Александрович (1902—1940) — сотрудник ВЧК-ОГПУ-НКВД, майор государственной безопасности.